

Sigle 
 Basic Role-Playing – forma generica delle regole del gioco di ruolo RuneQuest
 British Racing Partnership – scuderia di Formula 1 britannica

Codici 
 BRP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Biaru (Papua Nuova Guinea)
 brp – codice ISO 639-3 della lingua barapasi